Mecze Mistrzostw Świata w grupie F odbywały się w dniach 14, 15, 20 oraz 24 czerwca. Rywalizacja o dwa miejsca premiowane awansem toczyła się pomiędzy drużynami Włoch (ówcześni mistrzowie świata), Paragwaju, Nowej Zelandii oraz Słowacji. Drużyny z grupy F w 1/8 finału spotkały się z drużynami z grupy E.

Tabela

Mecze

Włochy – Paragwaj

Nowa Zelandia – Słowacja

Słowacja – Paragwaj

Włochy – Nowa Zelandia

Paragwaj – Nowa Zelandia

Słowacja – Włochy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010